Ел Хато има више значења:

 Ел Хато (Солосучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хато (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Хато (Виља де ла Паз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику